Пентаплатиналантан — бинарное неорганическое соединение
платины и лантана
с формулой LaPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Пентаплатиналантан образует кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mmm,
параметры ячейки a = 0,5386 нм, c = 0,4378 нм, Z = 1,
структура типа пентамедькальция CaCu
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 2167°С 
или образуется по перитектической реакции при температуре ≈1820°C .

Примечания 

Соединения платины
Соединения лантана
Интерметаллиды